en navigation proche des latitudes polaires, l'eau navigable, dégagée de la banquise, ou aussi parfois dégagée de végétations lagunaires ;
 en chimie et en biochimie, l'eau non liée, non retenue par les molécules ou particules hydrophiles des solutés ;
 en biologie, l'eau circulant dans le corps (sang, lymphe), par opposition à l'eau intégrée aux structures moléculaires intra et intercellulaires (eau liée) ;
 en séchage et en déshydratation, c'est la fraction d'eau rapidement éliminable du substrat par dispersion, fractionnement, séparation, étalement, chauffage, ventilation, exposition solaire courte.
 en sport, la nage en eau libre est une discipline de natation pratiquée en mer, en lac ou en rivière, généralement sur des grandes distances.

Références

Articles connexes 
 Activité de l'eau
 Anhydre